Demokratická únia Slovenska může znamenat:

 Demokratická únia Slovenska (1994) – zaniklá politická strana na Slovensku
 Demokratická únia Slovenska (2000) – současná politická strana na Slovensku

Související články 
 Demokratická únia